IL-2 oder Il-2 steht für:
 Interleukin-2, Botenstoff in der Biologie
 Iljuschin Il-2 „Schturmowik“, sowjetisches Schlachtflugzeug
 IL-2 Sturmovik (Computerspiel), Computerspiel
 Illinois State Route 2, Straße in den Vereinigten Staaten

IL02